Malliaris ist der Familienname folgender Personen:

 Maryanthe Malliaris, US-amerikanische Mathematikerin
 Michael Malliaris (* 1964), deutscher Archäologe und Historiker